Meksiko (México), država;
 Ciudad de México, meksički glavni grad;
 México (savezna država), jedna od meksičkih saveznih država;
 Novi Meksiko, jedna od saveznih država SAD-a.